Death of a Salesman ist der Name folgender Werke:

 Death of a Salesman (1949), Originaltitel von Tod eines Handlungsreisenden, Theaterstück von Arthur Miller 
 Death of a Salesman (1951), Originaltitel von Der Tod eines Handlungsreisenden, US-amerikanischer Film von László Benedek
 Death of a Salesman (1966), US-amerikanischer Fernsehfilm von Alex Segal
 Death of a Salesman (1985), Originaltitel von Tod eines Handlungsreisenden (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm von Volker Schlöndorff
 Death of a Salesman (1996), britischer Fernsehfilm von David Thacker
 Death of a Salesman (2000), US-amerikanischer Fernsehfilm von Kirk Browning